Zichisdsiri (georgisch ) ist der Name folgender Dörfer in Georgien:
 Zichisdsiri (Kobuleti), Kurort in der Munizipalität Kobuleti der Autonomen Republik Adscharien
 Zichisdsiri (Duscheti), in der Munizipalität Duscheti der Region Mzcheta-Mtianeti
 Zichisdsiri (Mzcheta), in der Munizipalität Mzcheta der Region Mzcheta-Mtianeti